About Time steht für:
 About Time (Pennywise-Album), Musikalbum der Band Pennywise (1995)
 About Time (Steve-Winwood-Album), Musikalbum des Musikers Steve Winwood (2003)
 About Time (The-Stranglers-Album), Musikalbum der Band The Stranglers (1995)
 About Time (Ten-Years-After-Album), Musikalbum der Band Ten Years After (1989)
 About Time (1962), US-amerikanischer Fernsehfilm von Owen Crump (1962)
 About Time (2013), deutscher Titel Alles eine Frage der Zeit, britischer Spielfilm von Richard Curtis (2013)